Héctor Lozano puede referirse a:

 Héctor Lozano Quintana, futbolista peruano
 Héctor Lozano, escritor, guionista y productor de televisión